Антії () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Антії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель